Miejscowości na Białorusi (biał. Дубіца, ros. Дубица):
 Dubica – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Domaczewo 
 Dubica – osada wiejska (przysiółek) w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Domaczewo
 Dubica – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim, w sielsowiecie Hawrylczyce
Miejscowości w Bośni i Hercegowinie:
 Donja Dubica – miejscowość w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie Posawina, w gminie Odžak – centrum Odžak 
 Gornja Dubica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie Posawina, w gminie Odžak – centrum Odžak 
 Bosanska Dubica (serb. – cyrylica: Босанска Дубица, Козарска Дубица, Kozarska Dubica) – miasto w Republice Serbskiej, centrum gminy Kozarska Dubica (општина Козарска Дубица) 
 Dubica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Mrkonjić Grad (општина Мркоњић Град) – centrum Mrkonjić Grad 
Miejscowości w Chorwacji: 
 Hrvatska Dubica – wieś w żupanii sisacko-moslawińskiej
 Gmina Hrvatska Dubica – gmina w żupanii sisacko-moslawińskiej
Miejscowości w Polsce:
 Dubica Dolna – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice 
 Dubica Górna – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice 
Miejscowości w Serbii:
 Banatska Dubica (serb. – cyrylica: Банатска Дубица, niekiedy Mala Margita, Мала Маргита; węg. Kismargita) – wieś w Wojwodinie, w okręgu środkowobanackim, w gminie Sečanj (општина Сечањ)

Linki zewnętrzne